Ernst von Troschke ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Troschke (General) (1832–1915), preußischer General
 Ernst von Troschke (Landrat) (1859–1922), preußischer Landrat
 Ernst Friedrich von Troschke (1741–1809), preußischer Generalmajor
 Ernst Gotthilf von Troschke (1724–1786), preußischer Oberst und Ritter des Pour le Mérite
 Ernst Maximilian von Troschke (1780–1847), preußischer Generalleutnant